John Steffensen – ex velocista australiano
 Lennart Steffensen – ex calciatore norvegese
 Roy Steffensen – politico norvegese